Cette page contient les pages d'homonymie de Aernout et Aernouts.

Aernout est un nom néerlandais ou flamand, d'origine germanique issu de arn « aigle » et de waldan « gouverner ». 

Il correspond au français Arnaud ou .

La racine Arnout peut se décliner sous différentes formes :
 la voyelle initiale A- peut se présenter comme Ae- ou Aa-, voire Ao- (ex. rnout, rnout) ;
 elle peut être précédé d'un H- muet (ex. arnout) ;
 le diphtongue -ou- peut être écrit sous la forme -au- (même son [ʌu]) (ex. Aernt) ;
 il peut être précédé d'un -h- muet (ex. Aernout) ;
 la suite -rn- peut être transcrit de l'oral avec une -e- (prononcé [ə]) au milieu (ex. Haernhout) ;
 le -t terminal peut se présenter comme -d ou -dt (ex.Aernou) ;
 peut être complété d'un suffixe -s (généralement descendant de) (ex. Aarnout) ;
 plus éventuellement encore une -e terminale (ex.Aarnouts).

Variantes 
 Aernouts, Aernoudt, Aernoudts, Aernaut, Aernauts, Aernaudt, Aernaudts
 Aernoodt, Aornout, Aernhoudt, Aernhout, Haerenout
 Aerenhouts, Haerenhout, 
 Arnoud, Arnoudt, Arnout, Arnouts, Harnout, Harnouts
 Aarnoudse, Aarnouts, Aarnoutse

Prénom 
Aernout est une version néerlandaise ancienne du prénom .

Patronyme 
Aernouts est un patronyme notamment porté par :
  ;
 Jim Aernouts (1989-), coureur cycliste belge.

Notes et références 

Patronyme flamand